Antonio Trivulzio – włoski kardynał, biskup Como w latach 1487–1508
 Antonio Trivulzio – włoski kardynał, biskup Tulonu w latach 1535–1559
 Antonio Trivulzio – włoski duchowny, biskup Asti w latach 1499–1508 i 1509–1519